Mieczysław Skalski (1893-), inżynier, oficer piechoty i saperów, urzędnik w II RP
 Mieczysław Skalski (1895-1975), żołnierz, kawaler Orderu Virtuti Militari